Кентервильское привидение — новелла О. Уайльда
 Кентервильское привидение — мультфильм по новелле О. Уайльда